renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie 
 64e bataillon d'infanterie (Australie)

Canada

États-Unis

France 
 64e bataillon de chars de combat
 64e bataillon de chasseurs alpins
 64e bataillon de tirailleurs sénégalais